Plaats in Indonesië
 Pedagangan (Dukuhwaru), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Pedagangan (Tiris), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Pedagangan (Wringinanom), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java